Hangasrivier is de naam van twee rivieren in noord Zweden:
Hangasrivier (Lainiorivier); zijrivier van de Lainiorivier;
Hangasrivier (Muoniorivier); zijrivier van de Muonio.